Чарльз Стэ́нхоуп (): Стэнхоуп, Чарльз, 3-й граф Стэнхоуп (1753—1816) — британский политик, учёный и изобретатель.
 Стэнхоуп, Чарльз, 12-й граф Харрингтон (род. 1945) — британский аристократ.